Miejscowości w Polsce:
 Trzylatków Duży
 Trzylatków Mały
 Trzylatków-Parcela